Ринкон де Санта Круз има више значења:

 Ринкон де Санта Круз (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ринкон де Санта Круз, Санта Круз (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику